Гросарль () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.

Входит в состав округа Санкт-Йохан-Понгау. . Официальный код — 50 411.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Голлеггер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург